() — італійський кардинал, почесний президент радіо Ватикану (1973-2015). До 2001 року був організатором Папських закордонних візитів. 
 Стенлі Туччі (,  1960) — американський актор театру і кіно, сценарист, режисер і продюсер.
 Флавер Туччі (,  1981) — американська порноакторка.